Termin -{S18}- ima više značenja.

 S-oznake, S18:  Pažljivo rukovati i otvarati sadržaj
 Alotropske modifikacije sumpora, -{S}-18 ciklični alotrop sumpora